Benzino ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen von Benzino (1856–1915), deutscher General der Infanterie 
 Joseph Benzino (1819–1893), deutscher Kaufmann, Kunstsammler und Politiker
 Wolfgang Benzino (1921–2004), deutscher Vizeadmiral

Benzino ist der Künstlername folgender Personen:
 Benzino (Rapper) (Raymond Scott; * 1965), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:
 Villa Benzino